Valstad steht für:

 Valstad (Östergötland), eine Ortschaft im schwedischen Östergötland

Valstad ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørnar Valstad (* 1967), norwegischer Orientierungsläufer